Les championnats du monde de kayak-polo de 2002 se sont déroulés du  au 15 septembre à Essen, en Allemagne.

Résultats

Voir aussi 
 Championnat du monde de kayak-polo

2002
Kayak-polo
Kayak-polo 2002
Événement sportif à Essen
Kayak-polo Monde 2002
Kayak-polo Monde
Sport en Allemagne en 2002
Sport en septembre 2002